Lano ist der Name folgender Orte:

 Lano, Gemeinde auf der französischen Insel Korsika
 Lano, Ortsteil von Colle di Val d’Elsa, Toskana

Lano ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian Lano (* 1976), deutscher American-Football-Spieler
 Lil Lano (eigentlich Alec Valestra), deutscher Video-Blogger und Rapper
 Milton De Lano (1844–1922), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Stefan Lano (* 1952), US-amerikanischer Komponist, Korrepetitor und Dirigent